|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2017 vond plaats van zaterdag 30 september tot en met zondag 8 oktober 2017 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 21e editie van het vrou­wentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet – 22 speelsters uit de top-25 namen eraan deel.

Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was het elfde reekshoofd. Zij verloor in de derde ronde van de Russin Darja Kasatkina.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza moest in de eerste ronde de strijd staken, wegens een virusziekte.

De ongeplaatste Caroline Garcia uit Frankrijk won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Garcia wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2017.

De Belgische Elise Mertens versloeg in haar openingspartij de als achtste geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková – in de tweede ronde was zij niet opgewassen tegen de latere winnares.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25 
 17.  Anastasija Pavljoetsjenkova (WTA-19)
 18.  Caroline Garcia (WTA-20) (winnares)
 19.  Jelena Vesnina (WTA-21)
 20.  Darja Gavrilova (WTA-22)
 21.  Peng Shuai (WTA-24)
 22.  Barbora Strýcová (WTA-25)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová waren beiden door een blessure in de onmogelijkheid om hun titel te komen verdedigen

Het eerste reekshoofd, Chan Yung-jan en Martina Hingis, won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Tímea Babos en Andrea Hlaváčková in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel (alle negen in 2017). De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

Het Belgisch / Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs bereikte de tweede ronde, waarin zij verloren van derde reekshoofd Sania Mirza en Peng Shuai.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte aan de zijde van de Duitse Julia Görges de kwartfinale. Daarin verloren zij van het vierde reekshoofd Babos/Hlaváčková.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Peking 2017
Peking